Мешино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мешино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Мешино — деревня в Ржевском районе Тверской области.